Сен-Жульє́н-де-Крампс () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 90 км на схід від Бордо, 30 км на південний захід від Періге.

Історія 

1 січня 2019 року Сен-Жульєн-де-Крампс, Моран, Лавесьєр i Сен-Жан-д'Еро було об'єднано в новий муніципалітет Еро-Крампс-Моран.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 89 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 207,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Жульєн-де-Крампс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь